Biologia
 Túbul proximal, que neix de la càpsula de Bowman i va fins a la Nansa de Henle.
 Túbul renal, que conté el líquid tubular.
 Túbul contort distal, continuació de la nansa de Henle i que connecta amb el túbul col·lector.

Onomàstica
 Túbul, cognomen romà que portava la família dels Hostili Túbul.